Вікіпедія мовою кікуйю (кікуйю Wikipedia) — розділ Вікіпедії мовою кікуйю. Створена у 2004 році. Вікіпедія мовою кікуйю станом на  року містить . Загальна кількість сторінок у Вікіпедії мовою кікуйю — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) Вікіпедії мовою кікуйю .

Історія 
 Січень 2010 — створена 100-та стаття.
 Лютий 2016 — створена 1 000-на стаття.

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання 
 
 http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaKI.htm